Тип 74 () — японский основной боевой танк 1970-х годов. Разработан фирмой «Мицубиси» в 1962—1973 годах и принят на вооружение в 1975 году. Выпускался серийно с 1975 по 1988 год, общий выпуск составил 873 экземпляра. До начала серийного производства танка Тип 90 в 1990 году, был самым совершенным танком сил самообороны Японии. По состоянию на 2010 год, в составе Сил самообороны Японии всё ещё числилось 560 танков этого типа.

Помимо базового танка, выпускался также ряд специализированных машин на его базе. Инженерные танки на базе Тип 74 использовались в качестве бульдозеров для расчистки территории в районе аварии на АЭС Фукусима.

В 2012 году на вооружение японской армии был принят Тип 10, призванный заменить морально устаревший Тип 74 и дополнить танковый парк Тип 90.

Первый прототип под названием STB-1 был создан в 1968 - 1969 годах, его планировалось оснащать автоматом заряжания (АЗ), и системой дистанционного управления зенитным пулемётом. Однако уже к 1971 году был представлен STB-3 с удлинённой конструкцией башни. От автомата заряжания и системы дистанционного управления было решено отказаться ввиду дороговизны и сложности конструкций

Финальный прототип STB-6 был представлен в 1973 году, а уже в 1975 налажено серийное производство.

К январю 1980 года было поставлено 225 машин.

Танк другим странам не поставлялся. В боевых действиях участия не принимал.

Компоновочная схема 
Для танка принята традиционная компоновочная схема с задним расположением МТО и раздельным размещением экипажа, состоящего из четырех человек: командир танка и наводчик — справа, заряжающий слева от пушки, а механик-водитель — в левой передней части корпуса. Особенностью танка является сравнительно малый объем обитаемых отделений, что обусловлено ориентацией на сравнительно низкорослых танкистов. Определенное влияние на компоновку оказало использование гидропневматической подвески, позволяющей изменять клиренс и положение танка относительно опорной поверхности.

Вооружение 

Основным вооружением является английская 105-мм нарезная пушка с концентрическими противооткатными устройствами, которая производится в Японии по лицензии. Оснащалась термозащитным кожухом ствола.

Первоначально в боекомплект танка Тип 74 входили два типа выстрелов: бронебойные подкалиберные (типа англ. APDS) и бронебойно-фугасные снаряды с пластичным ВВ (англ. HESH), всего 55 выстрелов. Большая часть боекомплекта размещена в корпусе справа от водителя, меньшая — в кормовой нише башни.Позднее в боекомплект были введены более эффективные выстрелы типов БОПС и кумулятивно-осколочный многоцелевой (англ. HEAT-MP).

С пушкой спарен 7,62-мм пулемет с боекомплектом 4500 патронов. Между люками командира и заряжающего на кронштейне установлен открыто-расположенный 12,7-мм зенитный пулемет. Огонь из пулемета может вести как заряжающий, так и командир. Боекомплект 600 патронов. По бортам кормовой части башни установлено по три дымовых гранатомета калибра 60 мм.

Система управления огнём (СУО) 
Система управления огнем включает лазерный прицел-дальномер командира, основной и дополнительный прицелы наводчика, стабилизатор, баллистический вычислитель, пульты управления командира и наводчика, приводы управления. Функции измерения дальности и подготовки данных для стрельбы возложены на командира. Он пользуется комбинированным (день-ночь) перископическим прицелом, в который встроен лазерный дальномер на рубине, измеряющий дальность в пределах от 300 до 4000 метров с точностью десять метров. Прицел имеет восьмикратное увеличение и связан с пушкой с помощью параллелограммного устройства. Для кругового обзора предусмотрено пять перископических смотровых приборов, установленных по периметру основания командирского люка.

Наводчик пользуется основным комбинированным (день-ночь) перископическим прицелом с восьмикратным увеличением и вспомогательным комбинированным телескопическим прицелом. Ночные приборы активного типа, подсветка производится с помощью ксенонового прожектора, установленного слева от маски пушки.

Двухплоскостной стабилизатор с электромеханическим приводом наводки обеспечивает ведение огня из пушки и спаренного пулемета как наводчиком, так и командиром с помощью одинаковых пультов управления. Наводчик может использовать, кроме того, дублирующий ручной привод наводки по вертикали и по горизонту.

Бронирование 
По уровню защиты Тип 74 близок к танкам М60А1 и «Леопард-1». Броня стальная монолитная, корпус сварной, башня литая с плавными обводами и значительными углами наклона. Максимальная толщина брони лобовой части корпуса составляет 110 мм при угле наклона 65 градусов. 
По экспертным оценкам эффективная толщина брони (ВЛД и лоб башни) составляет около 190 мм.
Танк оборудован системой защиты от ОМП.

Двигатель и трансмиссия 
В кормовой части в МТО размещены в едином силовом блоке двигатель с трансмиссией и обслуживающими системами, а также два топливных бака и четыре аккумулятора.

На танке установлен двухтактный V-образный десятицилиндровый многотопливный дизель воздушного охлаждения мощностью 550 кВт (750 л.с.). На двигателе смонтированы два осевых вентилятора и кожухи для направления потока охлаждающего воздуха. В передней части двигателя установлены два турбокомпрессора, каждый из которых имеет связь с коленчатым валом, что обеспечивает необходимую раскрутку компрессора при пуске двигателя.

Трансмиссия МТ7SА фирмы «Мицубиси» механическая, планетарная, с фрикционным включением передач (шести переднего и одной заднего хода) и дифференциальным механизмом поворота

Ходовая часть 
Ходовая часть пятиопорная, без поддерживающих катков. Особенностью танка является установка гидропневматической подвески внутри корпуса. Первая и пятая пары узлов подвесок регулируются с места водителя или командира. При этом могут изменяться дифферент (на 6 градусов), крен (на 9 градусов), клиренс (на 450 мм). При необходимости подвеска может блокироваться (при повреждении, при стрельбе и т.д.).

Натяжение гусениц может регулироваться с места механика-водителя с помощью гидропривода натяжного механизма. Опорные катки двухскатные. На танке применяются гусеницы с резинометаллическими шарнирами параллельного типа.

По показателям подвижности Тип 74 занимает промежуточное положение между танками «Леопард-1» и М60А1. Максимальная скорость 53 км/ч. Запас хода 300 км.

Тип 74 приспособлен для подводного движения (при установке трубы-лаза над командирским люком и двух труб для отработавших газов). Один танк в каждой роте оснащен бульдозерным отвалом.

Варианты

Варианты 1970-х 
 Type 74 first mod (74式戦車 初期生産型)
 Type 74 mod B (74式戦車 B型)

Модификации 1980-х 
 Type 74 mod C (74式戦車 C型)

 Type 74 mod D (74式戦車 D型)
 Type 74 mod E (74式戦車 E型)
 Type 74 mod F (74式戦車 F型)

Последняя модификация 1990-1993 годов 
 Type 74 mod G/Kai (74式戦車 G型/改) - Предположительно имеет новую СУО. Пассивную ИК камеру, снаряды типа БОПС нового образца, боковые экраны для защиты от кумулятивных и фугасных боеприпасов. Модификация "mod G/Kai" была последней попыткой модификации танков Тип 74, и в 1993 была отменена ввиду неоправданной стоимости.

Машины на базе Тип 74 
 Тип 75 — 155-мм самоходная гаубица
 Тип 87 — зенитная самоходная установка
 Тип 78 — БРЭМ
 Тип 91 — мостоукладчик

На вооружении 
  — 145 единиц, по состоянию на 2022 год.

Тип 74 в искусстве 
Танк Тип 74 — главное действующее лицо аниме Those Who Hunt Elves, в котором в него переселяется душа котёнка, после чего у него появляются зачатки разума и он теряет потребность в постоянной заправке топливом из местных фиг. В эту боевую машину также трансформируется десептикон Блитцвинг (в русском переводе Разряд) в Transformers G1 и The Headmasters. В первой серии аниме Neon Genesis Evangelion появляется колонна из этих танков, она же перенеслась в первую часть ребилдов Евангелиона.

Тип 74 в компьютерных играх

Armored Warfare: Проект Армата 
Тип 74 занимает место на 5 уровне, представлен в виде премиумного ОБТ - выдавался в качестве приза за прохождение Боевого пути "Наследие Энигмы". Имеется гидропневматическая подвеска и боеукладка первой очереди на 3 снаряда.

World of Tanks/Мир Танков 
STB-1 (первый прототип танка Тип 74) представлен в качестве среднего танка 10 уровня ветви развития Японии (гидропневматическая подвеска реализована начиная с версии 1.6).

WarThunder 
STB-1 (первый прототип танка Тип 74), Type 74C, Type 74E, Type 74G/Kai и Type 74F представлены в качестве танков 5 и 6 ранга соответственно в ветви развития Японии.

World of Tanks Blitz/Tanks Blitz 
STB-1 (первый прототип танка Тип 74) представлен в качестве среднего танка 10 уровня ветви развития Японии

Tanktastic 
Тип 74 (серийный образец STB-6) доступен в блоке стран Азии.

Сопоставимые типы танков
Т-62
M60
«Леопард-1»
AMX-30

Примечания

Литература 
 М. Б. Барятинский Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 2). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 2, 2002.
 Н. Л. Волковский «Современная боевая техника. Сухопутные войска». Издательство «АСТ» и «ПОЛИГОН».2006 г.стр.35
 Японский основной боевой танк "тип 74" // "Зарубежное военное обозрение", № 4, 2021. (цветная вклейка)

Ссылки 

 Тип 74 на Броне-Сайте Чобитка Василия

Танки по алфавиту
Танки Японии
Основные боевые танки
Сухопутные силы самообороны Японии
74
Танки с двухтактным дизелем